Дятлино — название нескольких населённых пунктов:
 Дятлино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Дятлино — деревня в Козловском районе Чувашии.

См. также 
 Дятлово